

Persone 
 Adriano Giannini – attore italiano
 Alberto Giannini – giornalista italiano
 Alfredo Giannini – letterato e saggista italiano
 Amadeo Giannini – banchiere italo-americano
 Amedeo Giannini – giurista e politico italiano
 Andrea Giannini – atleta italiano
 Andrea Giannini – capitano reggente sammarinese
 Antonella Giannini – doppiatrice italiana
 Diego Giannini – cantante italiano
 Dusolina Giannini – soprano statunitense
 Ettore Giannini – regista italiano
 Euro Giannini – calciatore italiano
 Fabrizio Giannini – produttore discografico italiano
 Ferruccio Giannini – tenore italiano naturalizzato statunitense
 Fosco Giannini – politico italiano
 Frida Giannini – stilista italiana
 Gemma Giannini – religiosa italiana
 Giancarlo Giannini – attore e regista italiano
 Gianni Giannini – comico italiano
 Giovanni Giannini – botanico e medico italiano
 Giuseppe Giannini – calciatore italiano
 Giuseppe Giannini – medico italiano
 Guglielmo Giannini – giornalista e politico italiano
 Luca Giannini – allenatore ed ex calciatore italiano
 Luigi Giannini – ex calciatore italiano
 Marcello Giannini – giornalista sportivo italiano
 Mario Giannini – sindacalista e politico italiano
 Massimo Giannini – giornalista e scrittore italiano
 Massimo Severo Giannini – giurista italiano
 Maurizio Giannini – scrittore italiano
 Nino Giannini – sceneggiatore italiano
 Olga Giannini – politica italiana
 Sirio Giannini – scrittore italiano
 Stefania Giannini – linguista e politica italiana
 Vittorio Giannini – musicista statunitense

Altro 
 Giannini Automobili – azienda italiana

Pagine correlate 
Giannina (disambigua)